Бельмонте-де-Грасіан () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Бальтасар Грасіан (; 1601, Бельмонте-де-Грасіан, Арагон — 1658, Тарасона, Арагон) — іспанський письменник, філософ та теоретик літератури, єзуїт.